Segerfana är en 

 Kristna segerfanan – ett standar som markerar Kristus seger genom uppståndelsen.
 Sovjetiska segerfanan – den flagga som den 30 april 1945 hissades av den segrande Röda armén över Riksdagshuset i Berlin.